Owen Horwood – politico sudafricano
 William Horwood – compositore inglese
 William Horwood – commissario inglese
 William Horwood – scrittore britannico